Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fannin (ang. Fannin County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Fannin (ang. Fannin County) – w stanie Teksas